Суперлига Србије у сезони 2013/14. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2012/13. из лиге је испао Варадин из Петроварадина, а из нижег ранга је ушао најбоље пласирани тим - Смеч 5 из Крагујевца.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 Суперлига Србије у одбојци 2013/14.

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Одбојка у 2013.
Одбојка у 2014.